Catherine Matausch (née en 1960), journaliste française ;
  (1859-1915), artiste et entomologiste austro-américain.